

Personnalités 

 Augustin de Lestrange (1754-1827), moine cistercien français ;
 Bertrand de Lestrange (1944-), général français ;
 Elias de Lestrange (?-1418), évêque français ;
 Gisèle Celan-Lestrange (1927-1991), artiste française, peintre et graveur ;
 Guillaume de Lestrange (?-1389), prélat français ;
 Monique Gessain, née de Lestrange (?-), ethnologue française.

Personnage fictif 
 Bellatrix Lestrange, personnage féminin de la série romanesque Harry Potter écrite par J. K. Rowling.

Voir aussi 
 
Patronyme français